Статья содержит все самые важные события, произошедшие в 2011 году в рок-музыке.

Группы

Новые 
 Артур Беркут
 SuperHeavy
The Hardkiss
Justice Here Lies

Распавшиеся 
  (1997—2011)
 Baal Zebuth (1997—2011)
 The White Stripes (1997—2011)
 Lюk (1999—2011)
 Чёрный кузнец (2005—2011)
 Аквариус (2006—2011)

Рекорды 

 Концертное турне группы U2 под названием , проведённое в поддержку альбома No Line on the Horizon с 30 июня 2009 по 30 июля 2011 года, побило рекорды двух гастролей The Rolling Stones: по доходам ($736 млн) —  (2005—2007; $558 млн) и по общей аудитории (7,3 млн зрителей) —  (1994—1995;

Рейтинги

За рубежом 
 Журнал «Kerrang!» в честь 30-летия провёл опрос на своём сайте, где предлагалось выбрать 30 лучших рок-групп за последние 30 лет, — список возглавила Metallica.
 Журнал «Metal Hammer», отмечавший 25-летие, выбирал лучшую дебютную пластинку за прошедшие 25 лет, — первое место занял эпонимический альбом группы Slipknot 1999 года.
 Редакция журнала «New Musical Express» назвала лучшим клипом всех времён «Hurt» в исполнении Джонни Кэша, а лучшей композицией за последние 15 лет — «Paranoid Android» группы Radiohead.
 Посетители сайта MusicRadar выбирали лучшую обложку альбома (первое место у «The Dark Side of the Moon») и лучшую басовую партию («Hysteria» коллектива Muse).

 На основе экспертного опроса, результаты которого были опубликованы в журнале «Rolling Stone», Джими Хендрикс был признан лучшим гитаристом в истории музыки. «A Day in the Life» заняла первое место в списке 100 лучших песен The Beatles. Этим изданием проводился также ряд опросов среди читателей и посетителей сайта (в скобках указан лидер голосования):
 лучший басист (Джон Энтвисл)
 лучшая прог-рок-группа (Rush)
 лучшая панк-группа (Green Day)
 лучшая баллада («Stairway to Heaven»).

В России 
 По результатам опроса читателей «Комсомольской Правды» человеком года был признан Юрий Шевчук (ДДТ).

Наше радио
Итоги года по версии «Нашего радио»:

Релизы 
 См. также: «Список рок-альбомов 2011 года» и «Список альбомов, выпущенных в 2011 году»

События

Концерты

Памятные даты

Скончались

Примечания 

2011 год в музыке
Рок
Все хронологические списки